Mathieu-André Reichert (1830-1880), musicien belge ;
 Carl Reichert (1836-1918), peintre autrichien ;
 Christophe Reichert, réalisateur belge ;
 Dave Reichert (1950- ), homme politique américain ;
 Frank Reichert (1942-2018), écrivain et traducteur français ;
 Heinz Reichert (1877-1940), librettiste autrichien ;
 Karl Bogislaus Reichert (1811-1883), anatomiste, embryologiste et histologiste allemand ;
 Klaus Reichert (1947- ), fleurettiste allemand ;
 Josef Reichert (1891-1970), generalleutnant allemand ;
 Manfred Reichert (1940-2010), footballeur allemand ;
 Marcus Reichert (1948- ), réalisateur, scénariste, producteur, monteur, acteur et directeur de la photographie américain ;
 Ossi Reichert (1925-2006), skieuse alpine allemande ;
 Peter Reichert (1961- ), footballeur allemand ;
 Tanja Reichert (1980- ), actrice canadienne ;
 Todd Reichert, spécialiste du vol à propulsion humaine et de records de vitesse à vélo.

Patronyme germanique